El Puente z języka hiszpańskiego most, może odnosić się do:

Toponimia 
 Boliwia
 El Puente, miejscowość w departamencie Tarija
 El Puente, miejscowość w departamencie Santa Cruz
 El Puente, laguna
 Hiszpania
 El Puente, w gminie Parres, w Asturii
 El Puente, w gminie Santa Eulalia de Oscos w Asturii
 El Puente, w gminie Guriezo w Kantabrii
 El Puente (El Puente de Sanabria), w gminie Galende w Zamorze
 El Puente de Arucas, w prowincji Las Palmas
 El Puente del Arzobispo, w prowincji Toledo
 Honduras
 El Puente, park archeologiczny

Inne 

 El Puente GmbH –  najstarsza w Niemczech organizacja Sprawiedliwego Handlu, certyfikowany członek Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO)